Воут () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Воут, Константин Августович (1866—1956) — советский скрипач, дирижёр, военный капельмейстер, музыкальный педагог, преподаватель музыки в нескольких учебных заведениях Киева.
 Воут, Рассел — американский управленец и политик.
 Воут, Ченс Милтон (1890—1930) — американский авиаконструктор, пионер авиации, основатель авиастроительной фирмы Vought.